MDI o Media Delivery Index, vegeu Qualitat d'experiència#Sistemes de mesura
 MDI o Màrqueting digital integrat
 MDI o Moteur Developpment International, vegeu Vehicle d'aire comprimit#MDI
 MDI o metered-dose inhaler dispositiu de subministrament de fàrmac, vegeu Inhalador#Inhalador de cartutx pressuritzat
 MDI o metilè difenil diisocianat